Wilhelm Peters (1815-1883) – niemiecki naturalista i odkrywca
 Christian Heinrich Friedrich Peters – amerykański astronom
 Christian August Friedrich Peters – niemiecki astronom
 Martin Peters
 James Lee Peters
 Dan Peters
 Bernadette Peters
 Christel Peters
 Beate Peters
 Jan Peters
 Heinrich Peters
 Jürgen Peters
 Carl Peters
 Susan Peters
 Tom Peters
 Fritz Peters
 Albert Peters
 Zespół Peters-plus
 Rick Peters
 Jaime Peters
 George Henry Peters
 Mary Elizabeth Peters (ur. 1939) – brytyjska lekkoatletka, mistrzyni olimpijska
 Mary E. Peters (ur. 1948) – amerykańska polityk, sekretarz transportu w administracji George’a W. Busha
 Leonard Antoon Hubert Peters
 Edith Pargeter (Ellis Peters)

Miasta w USA:
 Peters – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin

Gminy w USA:
 Peters (ang. Peters Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Peters (ang. Peters Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Peters (ang. Peters Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington

Zobacz też 
 St. Peters

 Bonaventura Peeters